Йозеф Штумпел (; род. , , Чехословакия) — чехословацкий и словацкий хоккеист, центральный нападающий.

Карьера 
На драфте НХЛ 1991 года был выбран во 2-м раунде под общим 40-м номером командой «Бостон Брюинз». 29 августа 1997 года обменян в «Лос-Анджелес Кингз». 24 октября 2001 года обменян в «Бостон Брюинз». 20 июня 2003 года обменян в «Лос-Анджелес Кингз». 17 августа 2005 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Флоридой Пантерз».

Всего в НХЛ сыграл 957 матчей и набрал 677 очков (196+481). В плей-офф в 55 матчах набрал 30 очков (6+24).

В 2008—2010 гг. играл в КХЛ за казахстанский «Барыс», в сезоне 2010/11 за минское «Динамо».

Участник матча всех звёзд КХЛ 2010 года.

3 мая 2011 года подписал контракт сроком на один год с московским «Спартаком». В декабре 2011 года контракт расторгнут по соглашению сторон.

Свой последний сезон 2016/17 провёл в составе клуба «Липтовски Микулаш» в Словацкой экстралиге. После этого стал выступать в 3-й словацкой лиге.

Международная 
В составе сборной Чехословакии бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 1991 года. В составе сборной Словакии участник Олимпийских игр 2002, 2006, 2010 гг., чемпионатов мира 1997, 1998, 2002 (золото), 2003 (бронза), 2004, 2005 гг., Кубков мира 1996, 2004 гг.

Семья 
Жена — Ясмина Штумпелова (с 1999 года);
Дочери — Кали и Фия;
Сын — Оливер.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Словакии
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Нитра»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Липтовски Микулаш»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»